Płoniawy-Bramura – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura
 Płoniawy-Bramura – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura
 Płoniawy-Bramura – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim
 Płoniawy-Bramura – dawna gromada w powiecie makowskim w województwie warszawskim